Les élections municipales espagnoles ont eu lieu le  à Barcelone.

Résultats

Voir aussi

Liens externes 
  MUNICIPALES / MAYO 2007 Résultats des élections

2007
Municipales
2007 en Catalogne
Politique en mai 2007